Příjmení Adair nosí více významných osobností:

 Andre Adair (1966–2014) – režisér, kameraman a střihač gay pornografických filmů
 Gilbert Adair (1944–2011) – skotský spisovatel, básník, filmový kritik, novinář a překladatel
 John Adair (1757–1840) – americký politik